Världsmästerskapet i bandy för herrar 1995 var det 19:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades på landisbanan John Rose Minnesota Oval i Roseville i delstaten Minnesota i USA 30 januari-5 februari 1995. Sverige vann turneringen före Ryssland och Finland.

Det var den första världsmästerskapet i bandy som spelades i Nordamerika. Kazakstan gjorde debut i dessa sammanhang, och slog ut Norge i kvalet till semifinalspelet. Kazakstan slutade sedan på fjärde plats, efter förlust mot Finland i matchen om bronsmedaljerna. Spelformatet ändrades något, så att kvalet till semifinalspelet som infördes 1991 från 1995 spelades mellan de två sämst placerade lagen i grupp A och de två bäst placerade lagen i grupp B, och i stället kallades kvartsfinaler.

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1995
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1995

1995 i USA
Internationella bandytävlingar i USA
Bandysäsongen 1994/1995
Sportevenemang i Minnesota
1995
Roseville, Minnesota
Minnesota under 1900-talet